Yazoo kan syfta på:

 Yazoo – ett brittiskt popband
 Yazoo (Final Fantasy) – en fiktiv karaktär i dataspelet Final Fantasy
 Yazoo Records – ett skivbolag specialiserat på utgivning av äldre blues

Geografi

USA
 Yazoo City – en stad i Mississippi
 Yazoo County – ett administrativt område i Mississippi
 Yazoofloden – en flod i Mississippi